Weekends steht für:

 Weekends (Kurzfilm), Zeichentrick-Kurzfilm von Trevor Jimenez (2018) 
 Weekends (Lied), Lied von Skrillex (2010)